William Kennedy – batterista degli Yellowjackets
 William Kennedy – calciatore irlandese
 William Kennedy – esploratore canadese
 William Kennedy – nuotatore canadese
William Kennedy – politico statunitense, governatore del New Jersey
William Kennedy (1768-1834) -- politico statunitense della Carolina del Nord.
 William Kennedy – scrittore statunitense
 William Kennedy – tecnico degli effetti speciali